Invalidovna (pałac) –
 Invalidovna (stacja metra) –

Zobacz też